A Dr. Plüssi (eredeti cím: Doc McStuffins) amerikai televíziós 3D-s számítógépes animációs sorozat, amelyet Maria Estrada és Norton Virgien rendezett. A forgatókönyvet Chris Nee írta, a zenéjét Stuart Kollmorgen szerezte, a producere Gillian Higgins és Theresa Mayer, a főszerepben Kiara Muhammad hangja hallható. A Brown Bag Films készítette, a Disney–ABC Domestic Television forgalmazta. Amerikában a Disney Junior vetítette, Magyarországon pedig a Disney Channel sugározta.

Ismertető 
A sorozat a hatéves Doc McStuffins-ról szól aki a kertjükben lévő faházban kórházat működtet. Célja segíteni a saját és a szomszédjainak játékain.

Szereplők 
Magyar hangja : Lamboni Anna

Magyar szöveg: Boros Karina

Dalszöveg: Szente Vajk

Hangmérnök: Házi Sándor

Vágó: Pilipár Éva

Gyártásvezető: Újréti Zsuzsa

Szinkronrendező: Somló Andrea Éva

Zenei rendező: Nikodém Gerda

Produkciós vezető: Borsos Edit, Máhr Rita

Epizódok

1. évad

2. évad

3. évad

4. évad (Dr. Plüssi: Játék kórház)

5. évad (Dr. Plüssi: Pet Rescue)

Jegyzetek

Források

További információk 
 Dr. Plüssi a bcdb.com-on 

2012-ben bemutatott amerikai televíziós sorozatok
Amerikai számítógépes animációs sorozatok
Ír számítógépes animációs sorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
Televíziós kalandsorozatok
Fantasy televíziós sorozatok
2020-ban befejezett amerikai televíziós sorozatok